Арсенич — фамилия. Известные носители:
 Арсенич, Борко (1917—1981) — югославский военачальник времён Народно-освободительной войны Югославии.
 Арсенич, Зоран (род. 1994) — хорватский футболист.
 Арсенич, Николай Васильевич (1910—1947) — деятель украинского националистического движения.
 Арсенич, Пётр Иванович (1934—2017) — украинский историк, этнограф, музеевед, общественный деятель, коллекционер.